Киреева — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 2745 км по правому берегу реки Обь, в селе Киреевск. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от Новосибирского гидроузла до впадения реки Чулым, без рек Иня и Томь, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 13010200712115200007212
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 115200721
 Код бассейна — 13.01.02.007
 Номер тома по ГИ — 15
 Выпуск по ГИ — 2

Примечания 
 

Притоки Оби
Реки Кожевниковского района